1941-1950